Улица Сергея Преминина — улицы в некоторых городах России, названные в честь моряка-подводника, Героя Российской Федерации Сергея Преминина:
 Улица Сергея Преминина (Вологда)
 Улица Сергея Преминина (Великий Устюг)